Sangre azul hace referencia a varios artículos:

Concepto
Sangre azul, concepto ideológico.

Deporte
 La Sangre Azul, barra brava del Cruz Azul.

Ficción
 Sangre Azul (banda), grupo musical español.
Sangre Azul (EP) 
 '''Sangre azul (telenovela)